Saboteur oder Saboteure ist: 

 die Bezeichnung für eine Person(en), die Sabotage ausübt bzw. ausüben
 der englische Titel des Films Saboteure (Film) von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1942
 der Titel des Kartenspiels Saboteur (Spiel)
 der Titel des Videospiels Saboteur (Computerspiel)